Саввичев — русская фамилия. Известные носители:
 Саввичев, Константин Иванович (1903—1980) — заведующий отделом селекции Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции, Герой Социалистического Труда.
 Саввичев, Леонид Владимирович (1914—1951) — советский инженер-конструктор.

См. также